А́ртур Дже́ймс Ба́льфур, 1-й граф Бальфур (; ) — британский государственный деятель, в 1902 году сменивший своего дядю, маркиза Солсбери в качестве премьер-министра Великобритании, занимая этот пост до 1905 года. В годы Первой мировой войны (1916—19) занимал пост министра иностранных дел, затем пост лорда-председателя Совета (1919—1922, 1925—1929). В общей сложности провёл на вершине британского политического олимпа почти полвека.

Биография 
Представитель аристократической верхушки, Бальфур учился в Итоне и в Кембридже (Тринити-колледж). По окончании учёбы в 1874 году был избран от партии консерваторов депутатом Палаты общин, где привлёк к себе внимание красноречием. В 1879 году написал трактат «Защита философского сомнения», где доказывал преимущество религии над наукой.

Когда его дядя Солсбери занял в 1885 году пост премьер-министра, Бальфуру было поручено контролировать вопросы местного самоуправления. Во время второго премьерства Солсбери (1886—92) Бальфур получает место в кабинете министров как секретарь сначала по делам Шотландии, а потом — Ирландии. За жёсткое противодействие идеям ирландского самоуправления получил прозвище «кровавого Бальфура».

В 1891 году Бальфур становится лидером Палаты общин и первым лордом казначейства, то есть вторым человеком в правительстве после собственного дяди. С возвратом к власти либерала Гладстона (1892—94) возглавляет парламентскую оппозицию. В 1895 году Солсбери становится в третий раз премьером. По мере того, как здоровье премьера сдавало, фактическое управление страной всё больше переходило в руки его племянника.

Доведя до победоносного конца англо-бурскую войну (которую он не одобрял), Бальфур в июле 1902 года сменил Солсбери в кресле премьер-министра. Он подписал закон, передававший школы в ведение местного самоуправления. Проблема дефицита рабочей силы на шахтах Южной Африки была решена ввозом рабочих из Китая. Условия их содержания вызвали протесты гуманитарного характера. В целом, внутренняя политика Бальфура не пользовалась популярностью.

В 1904 году был создан Комитет по защите империи и были завершены переговоры об англо-французском альянсе (Антанта). Однако Бальфур не смог воспользоваться этим успехом. В стане тори между фракциями Бальфура и Чемберлена усиливались расхождения по вопросу о свободной торговле. Гулльский инцидент поставил Англию на грань войны с Россией. В декабре 1905 года Бальфуру пришлось оставить пост премьера, хотя он сохранял лидерство в партии до ноября 1911 года.

В разгар Первой мировой войны (май 1915 года) Г. Г. Асквит сформировал коалиционное правительство военного времени. Бальфуру в нём достался пост первого лорда Адмиралтейства, который ранее занимал Уинстон Черчилль. В декабре 1916 года Бальфур объявил о своей поддержке Ллойд-Джорджа. Хотя до 1919 года он занимал пост министра иностранных дел, Бальфур мало вмешивался в военную дипломатию и переговоры о мире. В ноябре 1917 он подписал историческую декларацию Бальфура — «первую ласточку» создания еврейского государства в Палестине.

В 1919—22 и в 1925—29 годах Бальфур продолжал входить в правительство в качестве лорда-президента Совета. Он подготовил рапорт Бальфура (1926), который лёг в основу Вестминстерского статута 1931 года, регламентировавшего отношения метрополии и доминионов Британской империи. В 1922 году король пожаловал экс-премьера титулами графа Бальфура и виконта Трэпрейна (Viscount Traprain).

Член Лондонского королевского общества (1888), член (1902) и президент (1921—1928) Британской академии, иностранный член французской Академии моральных и политических наук (1919)

Его незаконченные мемуары увидели свет посмертно.

В честь лорда Бальфура названы улицы в Тель-Авиве, Иерусалиме и других города Израиля.

Примечания

Литература 
 
 Balfour,_Arthur_James

Ссылки 
 

Министры иностранных дел Великобритании
Первые лорды Адмиралтейства
Лидеры Консервативной партии Великобритании
Выпускники Итона
Лорды-председатели Совета
Лорды-хранители Малой печати
Члены парламента Соединённого королевства (1886—1892)
Члены парламента Соединённого королевства (1892—1895)
Члены парламента Соединённого королевства (1895—1900)
Члены парламента Соединённого королевства (1900—1906)
Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918)
Члены парламента Соединённого королевства (1918—1922)
Мемуаристы Великобритании
Директора и председатели ФК «Манчестер Юнайтед»
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Члены Лондонского королевского общества
Члены Британской академии
Президенты Британской академии
Иностранные члены Академии моральных и политических наук
Президенты Британской научной ассоциации
Президенты Общества генетики
Канцлеры Кембриджского университета
Графы Бальфур
Президенты Общества психических исследований
Премьер-министры Великобритании от Консервативной партии
Председатели Медицинского исследовательского совета Великобритании